Камалотал има више значења:

 Камалотал (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Камалотал (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику